Ахи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ахи, Андрус (род. 1967) — советский и эстонский хоккеист, вратарь.
 Ахи, Меджид (1892—1947) — министр юстиции Ирана.

Другое 
 Ахи — соус латиноамериканской кухни.
 Ахи Будхнья — персонаж ведийской мифологии, дэв из Ригведы.